Dalsheim bezeichnet:

 einen Ortsteil von Flörsheim-Dalsheim, Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 Friedrich Dalsheim (1895–1936), deutscher Jurist, Ethnologe, Naturforscher, Expeditionsleiter und Dokumentarfilmer
 Joyce Dalsheim, Kulturanthropologin, Professorin an der University of North Carolina at Charlotte und Schriftstellerin
 Ove Dalsheim (* 1944), norwegischer Gewerkschafter und Politiker